Кундинама́рка () — один из департаментов Колумбии. Располагается в центральной части страны, на западных склонах и в предгорьях Восточной Кордильеры. Административный центр — город Богота.

Административное деление 
Департамент Кундинамарка состоит из 15 провинций, которые делятся на 116 муниципалитетов:

Провинции 
 Алмеидас (Almeidas)
 Нижняя Магдалена (Bajo Magdalena)
 Верхняя Магдалена (Alto Magdalena)
 Гуалива (Gualivá)
 Гуавио (Guavio)
 Центральная Магдалена (Magdalena Centro)
Медина (Medina)
 Восточная провинция (Oriente)
 Рионегро (Rionegro)
 Центральная Сабана (Sabana Centro)
 Западная Сабана (Sabana Occidente)
 Соача (Soacha)
 Сумапас (Sumapaz)
 Текендама (Tequendama)
 Убате (Ubaté)

Муниципалитеты

Интересные факты
В начале 19 века он занимал большую часть территории нынешних Колумбии и Панамы. С 1824 года по 1860 годы занимал территорию центральной Колумбии.

Примечания

Ссылки 
 

Департаменты Колумбии